Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 1936'''.

Dobitniki medalj 

1936
Športi Zimskih olimpijskih iger 1936